Panico ima više značenja:
 Panico, Bologna
 Panico, Napoli